Plaats in Indonesië
 Cemeng (Donorojo), een plaats in het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
 Cemeng (Sambung Macan), een plaats in het regentschap Sragen van de provincie Midden-Java